A Torre de Vitória (Victoria Tower, em inglês) é uma torre quadrangular situada na extremidade sudoeste do Palácio de Westminster em Londres. Com 98,5 metros (323 ft) de altura, é uma das estruturas mais altas da capital britânica e a mais alta torre do Palácio de Westminster, sendo mais alta até mesmo do que a Elizabeth Tower (onde se localiza o famoso Big Ben). Está próxima aos Jardins de Black Rod (Bastão Negro - assim nomeados devido a um posto de oficial do Parlamento, o Cavaleiro que Conduz o Bastão Negro) e o Pátio do Antigo Palácio.

A Torre abriga os arquivos do Parlamento britânico em 12 andares. Os andares do edifício foram originalmente ligados por uma única escadaria vitoriana de ferro forjado com 553 degraus, do qual restaram em apenas 5.

Descrição 
A entrada principal está na base da torre e é chamada de Sovereign's Entrance (Entrada do Soberano), sendo a entrada através da qual o monarca tem acesso a Câmara dos Lordes durante a  Cerimônia de Abertura do Parlamento. Em seu topo há um mastro, no qual é erguida a Bandeira do Reino Unido quando o parlamento está em assembléia (salvo o Soberano estar presente no palácio, quando a bandeira é substituída pelo Estandarte Real do Reino Unido).

História 
A Torre de Vitória foi construída com a finalidade de "Repositório de livros e documentos a prova de fogo", exigidos pelos comissários após o incêndio de 16 de Outubro de 1834, onde o prédio e quase todos os registros da Câmara dos Comuns foram destruídos. Observa-se também que os registros da Câmara dos Lordes mantiveram a salvos pois no momento estavam estocados na "Jewel Tower", no lado oposto da rua.

O estilo neoclássico era popular na época, mas os projetistas preferiram associar as revoluções e o republicanismo pelo qual o estilo gótico era o mais adequado a manter os seus consevados valores. Então o Comissário anunciou em Julho de 1935 que o estilo da nova torre deveria ser Gótico ou Elisabetano. Em 1936 foi aberta uma competição para projetar um novo palácio em um desses dois estilos.

Charles Barry projetou para o novo Palácio de Westminster uma torre sobre a Entrada do Soberano, dos quais 12 andares foram incorporados para o armazenamento de registros. Augustus Welby Pugin foi responsável pela maior parte do design arquitetônico e elevações para o projeto bem como o design de interiores. A pedra fundamental da torre foi posta pela Rainha Vitória em 22 de dezembro de 1843, e sua construção foi finalizada em 1855.

Reforma 
Em 1948 foi solicitado um reparo no seu interior, devido ao fato da Torre ter sido alvo de bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Suas janelas antes destruídas foram substituídas por placas de sobreposição em madeira e  cada sala era iluminada apenas por uma lâmpada elétrica. Não havia sistema de aquecimento em seu interior prejudicando os trabalhos no local durante o rigoroso inverno europeu. Era comum a umidade exceder os 90%, e considerando as documentações, para uma preservação segura, é requerido uma humidade relativa máxima de até 55%.

Visualizando esses fatos, a Câmara dos Lordes passou uma unânime resolução determinando que as reformas deveriam prosseguir com urgência. Revelou-se necessário, em particular, remover toda estrutura interna da metade da torre para transferir 276 toneladas de cima do pilar de ferro forjado no centro, para as paredes exteriores. e construir 7 novos leves andares na parte superior.

Na Parte inferior, os 5 andares existentes foram remodelados, das 8 salas ordenadas em cada andar, foram substituídas por uma única câmara ao redor da escadaria central. Implantados o ar-condicionado, novas estantes de aços, portas corta-fogo e detector de fumaças foram instalados.
Hoje a Torre possui 12 Andares abrangendo cerca de 9875,5 m², e esta ocupado com 8,9Km de estantes de aço capaz de armazenar aproximadamente 7.300 m³ de registros. Todo trabalaho foi completo em Outruro de 1962, declarada a reabertura pelo Visonde Hailsham, Líder da Casa dos Lordes, em 3 de Julho de 1963.

A torre foi inicialmente nominada como " A Torre do Rei" devido incêndio de 1834 ter ocorrido no antigo Palácio de Westminster durante o reinado de Guilherme IV do Reino Unido e foi renomeada em 1960.

A Torre de Vitória tem incorporado uma armação de ferro fundido, que internamente, fornece força para suportar a estrutura. Quando o mastro forjado a ferro foi erguido no topo da torre, em 1860, ela se tornou a mais alta torre quadriculada do mundo, a 98,5 metros da base do mastro e mais 120 metros até seu cume.

Os Arquivos do Parlamento foram submetidos a uma completa reconstrução entre 1948 e 1963 para fornecer 12 andares de documentos armazenados em um sistema de ar condicionado.

Galeria

Ligações externas 

 

<noinclude>

Vitoria
Palácio de Westminster
Construções de Westminster
Arquitetura neogótica em Londres